El Ejército Rojo puede referirse a:

 El Ejército Rojo, denominación oficial de las fuerzas armadas organizadas por los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa en 1918.
 El Ejército Rojo, compañía discográfica española independiente.
 El Ejército Rojo Japonés, grupo japonés de extrema izquierda.
 Los Soldados Rojos de Dios, grupo de autodefensa de Filipinas.